Parectropis heckeli är en fjärilsart som beskrevs av Pfau 1929. Parectropis heckeli ingår i släktet Parectropis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
heckeli